Miskolci Vizilabda Club ou MVLU é um clube de polo aquático da cidade de Miskolc, Hungria.

História 
O clube foi fundado em 1950. 

Clubes de polo aquático da Hungria